Economy signifie «  » en anglais.

Ce terme peut faire référence à plusieurs localités américaines :
 Economy (Indiana)
 Economy (Pennsylvanie)